

Patronymes 
Jamnov (masculin ; ) ou Jamnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Jamnov (1970-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe